Gouvernement de Mohamed Ould Bilal :

Notes et références 

Gouvernement de la Mauritanie
Mauritanie